Višnjevac (liker), liker od zrelog ploda višnje koji se namače u rakiju, uz dodatak šećera, i izlaže sunčevoj svjetlosti

Hrvatska:
 Višnjevac (Osijek), naselje u Osječko-baranjskoj županiji, zapadno od Osijeka, administrativno pripada Gradu Osijeku
 Boćarski klub Višnjevac
 Višnjevac (Veliko Trojstvo), naselje u općini Veliko Trojstvo

Srbija:
 Višnjevac (Subotica, Srbija) , naselje u općini Subotica